Всеукраїнський з'їзд рад (Київ) — з'їзд рад, що відбувався  —  року в Києві.
   Всеукраїнський з'їзд рад (Харків) — з'їзд більшовицьких рад, що відбувся  —  року в Харкові
  Другий всеукраїнський з'їзд рад — 17–19 березня 1918 у Катеринославі.
  III Всеукраїнський з'їзд Рад —  6—10 березня 1919 в Харкові
 Всеукраїнські з'їзди рад - формально найвищий орган радянської влади в Україні до 1937 року

Посилання 
 Всеукраїнський з'їзд рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  //